Il singolare  dell'Allianz Suisse Open Gstaad 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Victor Hănescu era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Florent Serra.
Thomaz Bellucci ha battuto in finale 6–4, 7–6(2), Andreas Beck.

Teste di serie

  Stanislas Wawrinka (secondo turno)
  Philipp Kohlschreiber (primo turno)
  Igor' Andreev (semifinali)
  Victor Hănescu (secondo turno, ritirato)

  Jérémy Chardy (quarti)
  Nicolas Kiefer (quarti, ritirato)
  Feliciano López (primo turno)
  Paul-Henri Mathieu (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Allianz Suisse Open Gstaad 2009
ATP World Tour 2009